Weber-Bock bezeichnet

 Jutta Weber-Bock, deutsche Schriftstellerin
 eine Vorrichtung zur Behandlung von Oberschenkelbrüchen, siehe Knochenbruchbehandlung#Extensionsbehandlung